Mesomycetozoa са една малка група протисти, предимно паразити по риби и други животни.

Mesomycetozoa не са отличават морфологично особено, появявайки се в тъкани на гостоприемниците като уголемени сфери или овали, съдържащи спори и първоначално са били класифицирани към различни групи гъби, протозои, водорасли. В проучване от 2008 г. те са отнесени като сестрина група на Filozoa, която включва животните.

Таксономия

Източници 

Opisthokonta